De vlag van Autlán toont het wapen van Autlán (een plaats in Jalisco) centraal op een rood veld met aan de onderzijde een witte horizontale baan; waarbij de hoogte-breedteverhouding van de vlag net als die van de Mexicaanse vlag 4:7 is.

Plaats in Jalisco
Autlan